ZSE kan syfta på: 

 Zagrebbörsen - en börs i Zagreb, Kroatien
 Zimbabwebörsen - en börs i Harare, Zimbabwe

fr:ZSE